Germania
 Bauler – comune del circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)
 Bauler – comune del circondario di Ahrweiler (Renania-Palatinato)